Ettore Accorsi – militare, partigiano e presbitero italiano
 Giovanni Accorsi – militare e aviatore italiano
 Michael Accorsi Zunino – giocatore di baseball statunitense
 Pietro Accorsi – antiquario italiano
 Stefano Accorsi – attore italiano